Cakobau ist der Familienname folgender Personen:

 George Cakobau (1912–1989), fidschianischer Politiker
 Samanunu Cakobau-Talakuli (1940–2012), samoanische Häuptling, Politikerin und Diplomatin
 Seru Epenisa Cakobau (1815–1883), erster und letzte König Fidschis